Штявніца; Штявниця

Банська Штявниця — місто, громада, адміністративний центр округу Банська Штявниця, Банськобистрицький край.
 Банська Штявниця — округ (район) в Банськобистрицькому краї.
 Ліптовська Штявніца — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.
 Штявніца — гора в Низьких Татрах.
 Штявніца — долина в Дюмб'єрських Татрах.
 Штявніца — річка в окрузі Ліптовський Мікулаш, притока Вагу.
 Штявніца — річка в Банськобистрицькому краї, притока Іпеля.

 22185 Штявниця — астероїд головного поясу.